В истории ВС СССР и России есть две 26-е дивизии ПВО:

 26-я Мукденская дивизия ПВО — была сформирована в 1960 году на базе 246-й истребительной Мукденской авиационной дивизии
 26-я гвардейская Ясская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия ПВО — сформирована в составе ВКС России и входит в 11-ю Краснознамённую армию ВВС и ПВО. Ранее 16-я гвардейская дивизия ПВО (Красноводск → Монголия), после вывода (с 02.02.1986) — 50 гвардейский отдельный корпус ПВО (Чита).